Бенусси () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бенусси, Маттео — Народный герой Югославии.
 Бенусси, Феми (род. 1945) — итальянская актриса.
 Бенусси, Франческо (род. 1981) — итальянский футболист, голкипер.